«А́угсбург» () — немецкий профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в федеральной земле Бавария.

История 

Клуб был основан в 1907 году под названием Fußball-Klub Alemania Augsburg, в 1921—1969 годах назывался BC Augsburg. До Второй мировой войны высшим достижением «Аугсбурга» было второе место в Гаулиге Бавария в 1940 году. После войны он играл регулярно в Оберлиге Юг, иногда вылетая в низшую лигу.

После образования Бундеслиги «Аугсбург» остался за её бортом выступая в низших лигах, лишь в сезоне 1973/74 он был близок к успеху, когда для выхода в Бундеслигу ему не хватило одного очка. В условиях надвигающегося финансового краха, «Аугсбург» объединился с футбольной командой общества TSV Schwaben Augsburg в июле 1969 года, однако Schwaben остались недовольны результатом объединения и воссоздали собственную футбольную команду в 1970 году.

Первый раз во Второй Бундеслиге клуб выступал в сезоне 1982/83, после чего вплоть до 2006 года играл в низших лигах Германии. В сезоне 2006/07 клуб вновь стал играть во Второй Бундеслиге, заняв 7-е место. В сезоне 2009/10 «Аугсбург» занял третье место во Второй Бундеслиге и получил право побороться за выход в Первую Бундеслигу в стыковых матчах с другим баварским клубом — «Нюрнбергом», но проиграл в обоих матчах — 0:1 на выезде и 0:2 дома.

В следующем сезоне клуб улучшил свой результат, заняв 2-е место во Второй Бундеслиге, и впервые в своей истории заработал право выступать в первой Бундеслиге. В последующие сезоны «Аугсбург» сохранял свою позицию в Бундеслиге, занимая места в нижней части игровой таблицы.

В сезоне 2013/14 клуб занял 8-е место в турнирной таблице Бундеслиги, победив в последнем туре дома со счётом 1:0 бессменного чемпиона Германии последних лет — мюнхенскую Баварию.

В сезоне 2014/15 клуб обыграл многих флагманов немецкого футбола, в частности, действующего чемпиона Баварию в гостях, «Вольфсбург» дома (серебряный призёр) «Боруссию Мёнхенгладбах» — дважды, дома и в гостях (бронзовый призёр), и «Боруссию Дортмунд». Были ничьи с постоянными участниками еврокубков от Германии -«Байером 04» и «Шальке 04» Всего же на своём поле «Аугсбург» в том сезоне проиграл лишь четыре матча и занял 5 место в Бундеслиге, выйдя впервые в своей истории в групповой этап Лиги Европы УЕФА 2015/16.

В сезоне 2015/2016 клуб занял 12-е место.

9 апреля 2019 года клуб возглавил швейцарский тренер Мартин Шмидт. Под его руководством команда в первом же матче в гостях обыграла «Айнтрахт» со счётом 1:3, а затем разгромила «Штутгарт» дома со счётом 6:0. Однако, спустя 3 игры, в последнем туре Бундеслиги клуб потерпел разгромное поражение от «Вольфсбурга» со счётом 8:1. Однако, место в Бундеслиге сохранить со Шмидтом удалось. 9 марта 2020 года руководство клуба отправило в отставку тренера Мартина Шмидта, после поражения в Баварском дерби в матче против «Баварии», со счётом 2:0. Основанием для этого решения в целом послужили плохие результаты во второй половине сезона — клуб набрал всего лишь 4 очка в 9 играх (7 поражений, 1 ничья, 1 победа).

10 марта 2020 года новым тренером был назначен Хайко Херрлих.

Стадион 
До 1951 года «Аугсбург» проводил матчи на «BCA Stadion», имевшем деревянные трибуны и вмещавшем до 20 000 зрителей. В данный момент стадион используется как тренировочная база клуба. С 1951 года до 2009 года клуб проводил домашние матчи на Розенауштадионе, после чего переехал на «Импульс Арену», построенную к женскому чемпионату мира по футболу 2011. На новом стадионе имеются 19000 сидячих мест и около 11000 стоячих.

Статистика сезонов

Текущий состав 
По состоянию на 26 февраля 2023 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Трансферы 2022/2023

Лето

Пришли 

* В аренду  
** Из аренды  
*** Свободный агент

Ушли 

* В аренду  
** Из аренды  
*** Свободный агент

Зима

Пришли 

* В аренду  
** Из аренды  
*** Свободный агент

Ушли 

* В аренду

Известные игроки 
 
  Хельмут Халлер
  Бернд Шустер
  Карл-Хайнц Ридле
  Отар Хизанейшвили
  Василий Хомутовский
  Ибраима Траоре
  Алекс Маннингер

Примечания

Ссылки 
 
 Архив немецкого футбола

Футбольные клубы Германии